Campionato sudamericano per club 2009 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2009 – torneo di pallavolo maschile